Чемпионат Кипра сезона 1957/58 — 21-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 10 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1957/1958
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1957 году
1958 год на Кипре